Regno Unito
 Broomfield – parrocchia civile dell'Essex
 Broomfield – località del Kent
 Broomfield – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Broomfield – città e contea del Colorado
 Broomfield – township della Contea di Isabella, Michigan